Słowacka nazwa wspólna dla kotlin w Dolinie Staroleśnej w Tatrach Wysokich:
 Graniasta Kotlina
 Pusta Kotlina